Streitwolf ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Heinrich Gottlieb Streitwolf (1779–1837), deutscher Holzblasinstrumentenbauer und Komponist
 Kurt Streitwolf (1871–1954), Hauptmann der deutschen Schutztruppe in Deutsch-Südwestafrika und kaiserlicher Resident im Caprivizipfel